

Geografia 
Xenia (Ohio)
Xenia (Illinois)

Outros 
Xenia de Montenegro — filha do rei Nicolau I de Montenegro
625 Xenia — asteroide

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos